

Patronyme 
Schuyler est un patronyme d'origine néerlandaise ; la plupart des Schuyler aux États-Unis descendent du colon néerlandais  (1628–1683).

Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Pieter Schuyler (1657–1724), officier, maire et gouverneur américain ;
 Philip Schuyler (1733–1804), général de la Révolution américaine et homme politique américain ;
 Philip Jeremiah Schuyler (1768-1835), personnalité politique américaine ;
 Louisa Lee Schuyler (1837-1926), philanthrope et réformatrice sociale américaine ;
 George Schuyler (1895–1977), écrivain, éditorialiste, polémiste et journaliste afro-américain ;
  (1900–1993), général américain ;
 Peter Schuyler Miller (1912–1974), critique et écrivain américain de science-fiction ;
  (1923–1991), poète américain ;
 Philippa Schuyler (1931–1967), pianiste classique américaine ;
 Linda Schuyler (née en 1948), productrice de télévision canadienne.

Prénom 
Depuis le , le nom Schuyler est également donné comme prénom (mixte).

Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Schuyler Hamilton (1822–1903), agriculteur, ingénieur et soldat américain ;
 Schuyler Colfax (1823–1885), homme d'État américain ;
  (1853–1953), homme politique américain ;
  (1885–1970), avocat et homme politique américain ;
 Schuyler Wheeler (1860–1923), ingénieur américain ;
  (1872–1950), avocat et homme politique américain ;
 Schuyler Carron (1921–1964), bobeur américain ;
 Schuyler Fisk (née en 1982), actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
 Schuyler McFerran (née en 1987), surfeuse américaine.

Toponymes

Localités des États-Unis 
 Schuyler, ville du Nebraska ;
 Schuyler, ville de l'État de New York ;
 , village du comté de Nelson, en Virginie ;
 Schuyler Falls, ville du comté de Clinton, dans l'État de New York ;
 Schuyler Lake, hameau du comté d'Otsego, dans l'État de New York ;
 Schuylerville, village du comté de Saratoga, dans l'État de New York.

Comtés des États-Unis 
 Comté de Schuyler, comté du Missouri aux États-Unis ;
 Comté de Schuyler, comté de l'Illinois, aux États-Unis ;
 Comté de Schuyler, comté de l'État de New York, aux États-Unis.

Bâtiment 
 , fort de l'État de New York.

Astronomie 
 (2923) Schuyler, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis